

Geografia
Réding – comune francese della Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena

Persone
Augustine Reding – abate e teologo benedettino svizzero
Janine Reding – pianista e pedagoga belga
Karl Dominik von Reding - politico svizzero
Viviane Reding – politica lussemburghese